Hohenbrunn ist der Name folgender Orte:

 Hohenbrunn, Gemeinde im Landkreis München, Bayern
 Hohenbrunn (Gemeinde St. Florian), Ortschaft der Gemeinde St. Florian, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich

Siehe auch:
 Hochbrunn